Brundidge bezeichnet:
 Brundidge (Alabama), Stadt in Alabama, USA

Brundidge ist der Familienname folgender Personen:
 Myles Brundidge (* 1960), US-amerikanischer Curler
 Stephen Brundidge (1857–1938), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Brundage